Циклон — атмосферне явище
 Тропічний циклон
 Молодий циклон 
 Циклон Нарґіс 2008 
 Циклон — пристрій для сегрегації дрібних частинок у повітрі
 Циклон-2 — двоступінчата ракета-носій розроблена у КБ «Південне». 
 Циклон-3 — триступінчата ракета-носій розроблена у КБ «Південне». 
 Циклон-4 — проект українського космічного ракетного комплексу (КРК)
 Ан-26Б «Циклон»  літак для боротьби з грозовими хмарами. 
 Циклон Б — назва товарного продукту хімічної промисловості Німеччини, що використовувався як інсектицид.
 Циклон — назва пасажирського морського двохпалубного судна на підводних крилах, що випускався заводом "Море" у Феодосії.